Бёртон, Джеймс:
  (29 июля 1761 — 31 марта 1837) — георгианский застройщик.
 Бёртон, Джеймс (22 сентября 1788 — 22 февраля 1862) — египтолог, картограф Долины царей.
 Бёртон, Джеймс (21 августа 1939) — американский гитарист, член Зала славы рок-н-ролла.
 Бёртон, Джеймс Гордон (3 мая 1937) — подполковник ВВС США.